Petr Zelenka (regisseur)
 Petr Zelenka (seriemoordenaar)